Neuenkirchen peut faire référence à :
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement de Cuxhaven, en Basse-Saxe ;
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement de Diepholz, en Basse-Saxe ;
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement de la Heide, en Basse-Saxe ;
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement d'Osnabrück, en Basse-Saxe ;
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement de Stade, en Basse-Saxe ;
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (Amt Anklam-Land);
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (Amt Landhagen);
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Rügen, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement de Steinfurt, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Neuenkirchen, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein.

Voir aussi 
 Neuenkirchen-Vörden